Zambarbieri – cognome italiano
 Angelo Zambarbieri – vescovo italiano